De 2. Bundesliga 2005/06 was het 32ste seizoen van het tweede niveau van het Duits voetbalkampioenschap. Het ging van start op 6 augustus 2005 en eindigde op 14 mei 2006. In de 306 gespeelde wedstrijden (reguliere competitie) werd in totaal 794 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.59 doelpunt per wedstrijd.

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|- bgcolor="#ccffcc"
| 1 || VfL Bochum
| 34
| 19
| 9
| 6
| 55 || 26
|  +29
| 66
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2 ||  Alemannia Aachen
| 34
| 20
| 5
| 9
| 61 || 36
|  +25
| 65
|- bgcolor="#ccffcc"
| 3 ||  Energie Cottbus
| 34
| 16
| 10
| 8
| 49 || 33
|  +16
| 58
|-
| 4.
| SC Freiburg
| 34
| 16
| 8
| 10
| 41 || 33
|  +8
| 56
|-
| 5
| SpVgg Greuther Fürth
| 34
| 15
| 9
| 10
| 51 || 42
|  +9
| 54
|-
| 6
| Karlsruher SC
| 34
| 15
| 8
| 11
| 55 || 45
|  +10
| 53
|-
| 7
| FC Erzgebirge Aue
| 34
| 13
| 9
| 12
| 38 || 36
|  +2
| 48
|-
| 8
| Wacker Burghausen
| 34
| 12
| 11
| 11
| 45 || 49
|  –4
| 47
|-
| 9
| SC Paderborn 07
| 34
| 13
| 7
| 14
| 46 || 40
|  +6
| 46
|-
| 10
| Hansa Rostock
| 34
| 13
| 4
| 17
| 44 || 49
|  –5
| 43
|-
| 11
| Kickers Offenbach
| 34
| 12
| 7
| 15
| 42 || 53
|  –11
| 43
|-
|12
|  Eintracht Braunschweig
| 34
| 13
| 4
| 17
| 37 || 48
|  –11
| 43
|-
| 13
| TSV 1860 München
| 34
| 11
| 9
| 14
| 41 || 44
|  –3
| 42
|-
| 14
| SpVgg Unterhaching
| 34
| 12
| 6
| 16
| 42 || 48
|  –6
| 42
|- bgcolor="#FFC0D0"
|15
|  Dynamo Dresden
| 34
| 11
| 8
| 15
| 39 || 45
|  –6
| 41
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 16
|  1. FC Saarbrücken
| 34
| 11
| 5
| 18
| 37 || 63
|  –26
| 38
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 17
|  LR Ahlen
| 34
| 9
| 8
| 17
| 36 || 50
|  –14
| 35
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 18
|  Sportfreunde Siegen
| 34
| 8
| 7
| 19
| 35 || 54
|  –19
| '31
|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Scheidsrechters

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2005/06 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

VfL Bochum

Bijgaand een overzicht van de spelers van VfL Bochum, die in het seizoen 2005/06 onder leiding van de Zwitserse trainer-coach Marcel Koller de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 2005/06
Bundesliga 2005/06

2. Bundesliga
Duits competitievoetbal 2005/06